Girabola (2008) była 30. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Angoli. Liga liczyła 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Interclube Luanda. Nowym mistrzem Angoli został zespół Petro Atlético Luanda. Tytuł król strzelców zdobył Santana, który w barwach klubu Petro Atlético Luanda strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Girabola

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Angoli
2008 w piłce nożnej
2008 w Afryce
Angola w XXI wieku